Portent le nom de Chachapoyas :
 un peuple, les Chachapoyas établis dans le Nord du Pérou du  ;
 le chachapoya, leur langue, éteinte ;
 la ville qui leur doit son nom : Chachapoyas, capitale de la région d'Amazonas ; 
 la province de Chachapoyas, dans la région d'Amazonas, avec Chachapoyas pour chef-lieu.